UK Championship 1993 (Royal Liver Assurance UK Championship) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 12 och 28 november 1993 i Guild Hall i Preston, England. 17-årige Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit världsettan Stephen Hendry i finalen med 10-6.

Händelser i samband med turneringen
Ronnie O'Sullivan var 17 år (skulle fylla 18 i början av december) när han vann detta års turnering, och är därmed den yngste rankingtitelvinnaren någonsin inom snooker.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Alan McManus, Alex Higgins och Willie Thorne ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene
Snooker Database
YouTube - Ronnie O'Sullivan wins UK Championship 1993

1993 i Storbritannien
Snookersäsongen 1993/1994
1993